Baddiley bezeichnet:

 Baddiley (Ort), Gemeinde (Civil parish) in der englischen Grafschaft Cheshire
 James Baddiley (1918–2008), britischer Biochemiker 

Siehe auch:
 Baddeley